Sjöqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Sjöqvist (1903–1975), schwedischer Klassischer Archäologe
 Folke Sjöqvist (1933–2020), schwedischer Pharmakologe
 Ingeborg Sjöqvist (1912–2015), schwedische Wasserspringerin
 Lala Sjöqvist (1903–1964), schwedische Wasserspringerin